

Letteratura 

Find Me – libro di memorie di Rosie O'Donnell del 2002
 Cercami (Find Me) – romanzo di André Aciman del 2019

Musica 

Find Me – album di Happy Rhodes del 2007
Find Me (Odyssey to Anyoona) – singolo dei Jam & Spoon del 1994
Find Me – album di Christina Grimmie del 2011
Find Me – singolo dei Sigma del 2016